Лу́ис Джордж Ка́ррас (; ), более известный как Лу Ка́ррас () — американский профессиональный футболист, первый игрок НФЛ из семьи Каррас. Играл за команду НФЛ «Вашингтон Редскинз» на позиции защитника (дефенсив тэкл) в 1950—1952 годах. Преждевременно закончил спортивную карьеру в связи с травмой глаза, после чего занялся бизнесом. Член Зала спортивной славы AHEPA (1991).

Биография 
Являлся одним из шестерых детей в семье грека и канадки. Его отец, Джордж Луис Каррас, родом с острова Хиос (Греция), был врачом по профессии, окончил Чикагский университет и получил учёную медицинскую степень в Канаде, где познакомился и женился на Эммелин Фионе Уилсон (имела английские, шотландские, а также французские корни), дипломированной медсестре, будущей матери Лу.

В 1946 году окончил среднюю школу. Ещё будучи учеником, был признан восходящей звездой футбола.

Играл за команду Университета Пердью, который окончил в 1950 году.

Являлся членом Городского совета Гэри.

В 1990 году переехал во Флориду.

Умер 20 сентября 2018 года в возрасте 91 года.

Личная жизнь 
В браке с супругой Дороти имел трёх дочерей, выпускниц Университета Пердью.

Имел младших братьев Теда (1934—2016) и Алекса (1935—2012), также игроков НФЛ.

Мать Карраса была единственной женщиной, введёной в Зал славы НФЛ, благодаря тому, что трое её сыновей являлись профессиональными футболистами.

Примечания

Ссылки 
 Louis Karras Obituary
 Karras, Lou
 The Brothers Karras — Mother has two sons in pro football league
 AHEPA Hall of Fame
 Alex Karras
 Alex Karras, Football Star Turned Actor, Dies at 77

Игроки в американский футбол США
Игроки «Вашингтон Редскинз»
Выпускники Университета Пердью
Предприниматели США
Члены городских советов США